Рубанко — украинская фамилия. Известные носители:

 Рубанко, Артём Борисович (род. 1974) — украинский легкоатлет, метатель молота.
 Рубанко, Геннадий Иванович (1933—2009) — советский строитель нефтегазового комплекса.